Frampol (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Frampol (stad), een stad in bovenstaande gemeente